Kunstacademie Maldegem
Kuma (ster)
Kuma (geslacht), een geslacht van wormen
Kuma (Ehime), een gemeente in de  Japanse prefectuur Ehime
Kuma (Kumamoto), een gemeente in de  Japanse prefectuur Kumamoto
Kuma (Soedan), een kamp van Janjaweed en een dorp in Shamal-Darfur
Koema (Chanto-Mansië), een Russische rivier in het noorden van West-Siberië
Koema (Noordelijke Kaukasus), een Russische rivier in de Noordelijke Kaukasus
Kuma (kruiser), een Japans oorlogsschip uit de Tweede Wereldoorlog
Kuma (film), een Oostenrijkse film uit 2012